Бернар Лиетар (; ) — бельгийский экономист и писатель, инженер, профессор. Он изучал денежные системы и продвигал идею о том, что сообщество может извлечь выгоду из создания собственной валюты, циркулирующей наряду с национальной.

Библиография 
 
 
 
 
 
 Бернар Лиетар, Réinventons la monnaie, Éditions Yves Michel, 2016 (EAN 9782364290808)''

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальный сайт Бернара Лиетара
 New Money for a New World
 Money and Sustainability: The Missing Link

Экономисты Бельгии

Члены Европейской академии наук и искусств
Преподаватели Университета Наропы
Преподаватели Лувенского католического университета